Scuba Schools International
 Self-sovereign identity
 Server Side Includes
 Single-system image
 Small-Scale Integration
 Spoorweg Sein Industrie
 Strategic Simulations